Микоплазма может означать:
 Микоплазма — род бактерий класса Микоплазмы.
 Микоплазмы —  класс бактерий.